35-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 29 сентября по 4 октября 1959 года в Варшаве (Польша). В нём приняли участие 85 спортсменов из 19 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого чемпионата мира был проведён 39-й чемпионат Европы.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Варшаве
Сентябрь 1959 года
Октябрь 1959 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше